{{Ficha de campeonato
|nombre         = Copa Mundial de Béisbol Sub-23
|tipo          = |II Copa Mundial de Béisbol Sub-23
|imagen         =
|imagen_tamaño  =
|imagen_pie     =
|ubicación      =   Hermosillo   Ciudad Obregón
|deporte        = béisbol 
|fecha          = 
|participantes  = 12 equipos (3 continentes)
|asistentes     = 
|partidos       = 
|defensor del título = 
|primero        = |segundo        = 
|tercero        = 
|cuarto         = 
|mejor_jugador  = Gustavo Campero 
|anterior       = Colombia 2018
|actual         = México 2020
|siguiente      = China Taipei
|página web     = http://www.wbsc.org/es/tournaments/2018-u23-baseball-world-cup/
}}

La Copa Mundial de Béisbol Sub-23 2020 fue una competición de béisbol internacional que se disputó en Ciudad Obregón y Hermosillo, ambas ciudades en Sonora, México, comenzando el 23 de septiembre y finalizando el 2 de octubre del 2021. El torneo estaba previsto a realizarse en el año 2020 pero debido a la Pandemia de COVID-19 se realizó en 2021 aunque conservando en su nombre el año original (2020).  Es organizada por la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol. Es la segunda edición realizada en México Sistema de competición 
El torneo contó con tres fases divididas de la siguiente manera:Primera ronda: Los doce participantes fueron divididos en dos grupos de 6 equipos cada uno, clasificando a la Súper Ronda los tres primeros de cada grupo, mientras que los tres últimos de cada grupo disputaron una ronda de Consolidación para definir su posición en el torneo.Ronda de consolación: Los tres equipos eliminados del grupo 1 de la primera fase se enfrentaron contra cada uno de los tres equipos eliminados del grupo 2, sumándose así los 3 juegos de cada equipo en esta ronda y los dos juegos en la primera ronda contra los otros dos equipos eliminados de su mismo grupo, para definir su posición en el torneo del puesto 7° al 12°.Súper ronda: Los tres equipos clasificados del grupo 1 de la primera fase se enfrentaron contra cada uno de los tres equipos clasificados del grupo 2, sumándose así los 3 juegos de cada equipo en esta ronda y los dos juegos en la primera ronda contra los otros dos equipos clasificados de su mismo grupo, para definir su posición en el torneo del 5° al 6°Finales''': El equipo que finalizó en el 1° lugar de la Súper Ronda se enfrentó ante el equipo del 2° lugar por la medalla de oro y plata, mientras el 3° y 4° lugar se enfrentaron por la medalla de bronce.

Sedes

Equipos 
Los siguientes 12 equipos calificaron para el torneo, entre paréntesis su posición en el ranking para el mes de agosto de 2021. El número 1 del mundo (Selección de béisbol de Japón) declinó a unas pocas semanas del inicio del torneo argumentando que se debió a la Pandemia de COVID-19, por lo que en su lugar se invitó a la Selección de béisbol de Panamá.

Ronda de Apertura 
Disputado del 23 al 27 de septiembre en cinco jornadas.

Grupo A 
Todos los partidos se disputaron en Ciudad Obregón.

 – Clasificados a la Súper Ronda.
 – Juegan la Ronda de Consolación.
Resultados
''Los horarios corresponden al huso horario de UTC -07:00

Grupo B 
Todos los partidos se disputarán en Hermosillo.

 – Clasificados a la Súper Ronda.
 – Juegan la Ronda de Consolación.
Resultados
''Los horarios corresponden al huso horario de UTC -07:00

Ronda de consolación 
Disputada del 29 al 1 de octubre por los equipos que no clasificaron a la Súper ronda para definir su posición en el torneo. Se inicia la fase con los resultados de enfrentamientos directos.

Resultados
''Los horarios corresponden al huso horario de UTC -07:00

Super Ronda 
Disputada del 29 al 1 de octubre por los tres primeros equipos de cada grupo en la primera ronda. Se inicia la fase con los resultados de enfrentamientos directos.

 – Juegan la final del Campeonato Mundial.
 – Juegan por el 3.º Puesto.
Resultados
''Los horarios corresponden al huso horario de UTC -07:00

Tercer lugar

Final

Posiciones finales 
Rendimiento total durante el torneo parcialmente.

Líderes individuales 
Para los premios individuales solo se tuvieron en cuenta los juegos hasta la Súper Ronda del torneo.

Equipo mundial 
Para los jugadores solo se tuvieron en cuenta los juegos hasta la Súper Ronda del torneo, a cada uno se le entrega una placa.

Referencias 

2021
Deporte en México en 2021
Béisbol en México
Béisbol en 2021